

События 

 Лучано Паваротти, Пласидо Доминго и Хосе Каррерас начали давать совместные концерты в рамках проекта «Три тенора».
 Рок-группа «Кино» прекратила своё существование в связи с гибелью лидера — Виктора Цоя.
 Великий российский композитор Альфред Шнитке переезжает жить в Гамбург, где живёт вплоть до своей смерти в 1998 году.

Хронология 
 3 января — Эндрю Ллойд Уэббер и Сара Брайтман развелись после пяти с половиной лет совместной жизни.
 16 февраля — Айк Тёрнер приговорён к четырём годам тюремного заключения за хранение кокаина.
 30 мая — в Нью-Йорке, в Шератон Нью Йорк Отель энд. Тауэрс прошла 21-я ежегодная церемония внесения имён выдающихся композиторов в Зал славы сочинителей песен. На этот раз такой чести были удостоены Джим Кроче (посмертно), Смоки Робинсон и Мишель Легран.
 21 июня — Литтл Ричард обрёл персональную именную звезду на голливудской «Аллее славы».
 7 июля — в Риме по случаю закрытия Чемпионата мира по футболу состоялся первый совместный концерт «Трёх теноров» — Пласидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паваротти. Концерт транслировался в прямом эфире по телевидению по всему миру.
 15 декабря — 45-летний певец Род Стюарт женился на 21-летней модели (ставшей впоследствии актрисой) Рэйчел Хантер.

Основаны 
 рок-группа Anekdoten
 рок-группа Tool
 рок-группа Rage Against the Machine
 рок-группа Tortoise
 рок-группа Life, Sex & Death
 рок-группа Lacrimosa
 рок-группа Pearl Jam
 рок-группа The Cranberries
 рок-группа In Flames
 рок-группа Смысловые галлюцинации
 рок-группа Химера
 рок-группа Znaki
 метал-группа Manic Depressive Psychosis
 метал-группа Immortal
 британская группа The Prodigy
 группа Morcheeba
 группа Take That
 поп-группа Дискотека Авария
 синти и электро-поп группа Технология
 электронная группа БИО
 хип-хоп-дуэт The Neptunes
 музыкальный проект Enigma
 психоделический рок-проект Егор и Опизденевшие

Выпущенные альбомы 
См. также категорию музыкальных альбомов 1990 года.

Январь 
 10 января — Ward One: Along the Way (Уорд, Билл)

Февраль 
 5 февраля — Lost Paradise (Paradise Lost)
 7 февраля — Frizzle Fry (Primus)
 16 февраля — Spiritual Healing (Death)
 25 февраля — Faceless World (U.D.O.)
 26 февраля — Heading for Tomorrow (Gamma Ray)
 28 февраля — Miditerranean Pads (Klaus Schulze)

Март 
 12 марта — Beg to Differ (Prong)
 16 марта — AmeriKKKa's Most Wanted (Ice Cube)
 17 марта — Just Say Ozzy (Осборн, Оззи)
 19 марта — Violator (Depeche Mode)
 20 марта — Changesbowie (Дэвид Боуи)

Апрель 
 1 апреля -  Инструкция по выживанию (альбом) (Гражданская Оборона)
 10 апреля — In ogni senso (Эрос Рамаццотти)
 10 апреля — Act III (Death Angel)
 11 апреля — Eclipse (Мальмстин, Ингви)
 11 апреля — Vanity/Nemesis (Celtic Frost)
 15 апреля — The Massacre (The Exploited)
 16 апреля — Hammerheart (Bathory)
 19 апреля — Sons of Kyuss EP (Kyuss)

Май 
 8 мая — Tattooed Millionaire (Дикинсон, Брюс)
 8 мая — Wilson Phillips (Wilson Phillips)
 14 мая — The Good, the Bad and the Live: The 6 1/2 Year Anniversary 12" Collection (Metallica)
 15 мая — Lock Up the Wolves (Dio)
 15 мая — World Power (Snap!)
 16 мая — AmeriKKKa’s Most Wanted (Айс Кьюб)
 20 мая — Зловещие мертвецы (Сектор Газа)
 22 мая — I’m Breathless (Madonna)
 27 мая — Ядрёна вошь (Сектор Газа)
 28 мая — Amarok (Mike Oldfield)
 29 мая — By Inheritance (Artillery)

Июнь 
 1 июня — Cracked Brain (Destruction)
 4 июня — Left Hand Path (Entombed)
 7 июня — Sumerian Cry (Tiamat)
 9 июня — Live (Candlemass)
 11 июня — Aion (Dead Can Dance)
 12 июня — Mariah Carey (Мэрайя Кэри)
 21 июня — Flesh & Blood (Poison)
 21 июня — Impact Is Imminent (Exodus)
 25 июня — Deicide (Deicide)
 26 июня — Goo (Sonic Youth)

Июль 
 3 июля — Lights…Camera…Revolution! (Suicidal Tendencies)
 5 июля — Ten Commandments (Осборн, Оззи)
 14 июля — Infinity (Guru Josh)
 18 июля — Прыг-скок: детские песенки (Егор Летов)
 19 июля — Apple (Mother Love Bone)
 24 июля — Cowboys From Hell (Pantera)

Август 
 7 августа — Blaze of Glory (Bon Jovi)
 7 августа — World Clique (Deee-Lite)
 7 августа — Extreme II: Pornograffitti (Extreme)
 15 августа — Смерть Виктора Цоя
 17 августа — Eaten Back to Life (Cannibal Corpse)
 20 августа — Tyr (Black Sabbath)
 20 августа — Empire (Queensrÿche)
 20 августа — Time’s Up (Living Colour)
 20 августа — Liberty (Duran Duran)
 21 августа — Facelift (Alice in Chains)
 21 августа — Ritual de lo Habitual (Jane’s Addiction)
 21 августа — Persistence of Time (Anthrax)

Сентябрь 
 3 сентября — To the Extreme (Ванилла Айс)
 3 сентября — Painkiller (Judas Priest)
 3 сентября — Harmony Corruption (Napalm Death)
 3 сентября — Listen Without Prejudice, Vol. 1 (Джордж Майкл)
 11 сентября — Soundtrack from Twin Peaks (Angelo Badalamenti)
 11 сентября — Cherry Pie (Warrant)
 12 сентября — Never, Neverland (Annihilator)
 19 сентября — Cause of Death (Obituary)
 21 сентября — The Razor’s Edge (AC/DC)
 24 сентября — Rust in Peace (Megadeth)
 25 сентября — X (INXS)

Октябрь 
 1 октября — Better Off Dead (Sodom)
 1 октября — No Prayer for the Dying (Iron Maiden)
 3 октября — Tales from the Twilight World (Blind Guardian)
 5 октября — Slaves & Masters (Deep Purple)
 8 октября — Obsession (Blue System)
 9 октября — Souls of Black (Testament)
 9 октября — Seasons in the Abyss (Slayer)
 16 октября — Back from Hell (Run-D.M.C.)
 16 октября — Recycler (ZZ Top)
 16 октября — The Rhythm of the Saints (Саймон, Пол)
 21 октября — Staying a Life (Accept)
 21 октября — Up from the Ashes (Don Dokken)
 22 октября — Behaviour (Pet Shop Boys)
 23 октября — Slaughter in the Vatican (Exhorder)
 30 октября — The Eye (King Diamond)
 Melrose (Tangerine Dream)

Ноябрь 
 6 ноября — Coma of Souls (Kreator)
 6 ноября — Crazy World (Scorpions)
 6 ноября — I’m your baby tonight (Уитни Хьюстон)
 20 ноября — Heartbreak Station (Cinderella)

Декабрь 
 3 декабря — MCMXC a.D. (Enigma)
 Маленький фриц (Глеб Самойлов)

Дата выхода неизвестна 
 Адюльтер (двойной альбом) (Владимир Асмолов)
 Привет от Лёньки Пантелеева (Анатолий Полотно)
 Делай Ю-Ю (Мумий Тролль)
 Дело вкуса (Валерий Леонтьев)
 Грешный путь (Валерий Леонтьев)
 Гуляй-поле (Монгол Шуудан)
 Fire (Inner City)
 Springtime for the World (The Blow monkeys)
 Switch-Blade Knaife (НАИВ)
 The Strong Survive (Skrewdriver)
 Страна Лимония (Дюна)
 Жопа (АукцЫон)
 Не беда (Чайф)
 Зимний сад (Алексей Глызин)
 Кувала зозуля (Ирина Билык)
 Вокруг света (Кар-мэн)
 Техноромантики (БИО)
 Инструкция по выживанию (Гражданская Оборона)

Самые успешные хиты года 
Следующие композиции достигли наивысших мест в чартах по всему миру в 1990 году.

Лучшие песни года (СССР) 
 «Грешный путь» — Валерий Леонтьев
 «Память» — Валерий Леонтьев
 «Пригласите даму танцевать» — Алла Пугачёва
 «Маргарита» — Валерий Леонтьев
 «Белый снег» — Валерий Леонтьев

Продажи 
 Самый продаваемый альбом в США (Billboard Top 200) — Rhythm Nation 1814 (Джанет Джексон)
 Самый продаваемый альбом в Великобритании — The Immaculate Collection (Мадонна)
 Самый продаваемый сингл в США (Billboard Hot 100) — It Must Have Been Love (Roxette)
 Самый продаваемый сингл в Великобритании — Unchained Melody (The Righteous Brothers)

Награды 
 «Грэмми» за альбом года — Квинси Джонс за Back on the Block
 «Грэмми» за запись года — Фил Коллинз за Another Day in Paradise
 «Грэмми» за песню года — From a Distance (исполнитель — Бетт Мидлер)
 Brit Awards за лучшие британские записи: сингл — Enjoy the Silence (Depeche Mode), альбом — Listen Without Prejudice (Джордж Майкл)
 Лучшая песня согласно журналу Rolling Stone — Nothing Compares 2 U (Шинейд О’Коннор, автор — Принс)

Зал славы рок-н-ролла 
Исполнители:
 The Four Seasons (Фрэнки Валли, ,  и )
 The Four Tops (, Лоуренс Пэйтон,  и Абдул Факир)
 The Kinks (Дэйв Дэвис, Рэй Дэвис, Пит Куэйф и )
 The Platters (Дэвид Линч, , Пол Роби,  и Тони Уильямс)
 Simon & Garfunkel (Арт Гарфанкел и Пол Саймон)
 The Who (Роджер Долтри, Кит Мун, Пит Таунсенд и Джон Энтвисл)
 Хэнк Баллард
 Бобби Дарин
Раннее влияние:
 Луи Армстронг
 Чарли Крисчен
 Ма Рейни
Неисполнители:
 Джерри Гоффин и Кэрол Кинг
 Холланд — Дозье — Холланд

Зал славы авторов песен 
 Джим Кроче
 Мишель Легран
 Смоки Робинсон
Награда Джонни Мерсера:
 Джерри Бок
 
Награда Эйба Олмена издателю:
 
 
Награда Сэмми Кана за жизненные достижения:
 Би Би Кинг
Награда Хауи Ричмонда создателю хитов:
 Уитни Хьюстон
Награда покровителю искусств:

Зал славы кантри 
 Теннесси Эрни Форд

Родились 
 1 февраля — Лора Марлинг — британская фолк-певица, гитаристка и автор песен
 3 февраля — Шон Кингстон — американский певец, рэпер, автор песен и актёр
 10 февраля — Чхве Суён — южнокорейская певица и актриса, участница группы Girls’ Generation
 18 февраля —  — южнокорейский певец
 1 марта — Кандил Балоч (ум. ) — пакистанская певица, актриса и блогер
 22 марта —  — американская пианистка
 27 марта — Кимбра — новозеландская певица, автор песен и гитаристка
 8 апреля — Ким Джонхён (ум. ) — южнокорейский певец, автор песен и продюсер, солист группы SHINee
 21 апреля — Надежда Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер, солистка группы «Время и Стекло»
 29 апреля —  — британский певец
 9 мая — Слава КПСС — российский хип-хоп-исполнитель
 10 мая —  — белорусский рэпер
 30 мая — Им Юна — южнокорейская актриса и певица, участница группы Girls’ Generation
 3 июня — Скриптонит — казахстанский рэп-исполнитель и продюсер
 4 июля — Fredo Santana (ум. ) — американский рэпер
 28 июля — Soulja Boy — американский рэпер, танцор и музыкальный продюсер
 15 августа — Нюша — российская певица, автор песен, композитор и актриса
 17 августа — Энди Картрайт (ум. ) — украинский и российский хип-хоп-исполнитель
 26 августа —  (ум. ) — британский певец, автор песен и актёр
 20 сентября — Филлип Филлипс — американский певец и музыкант
 1 октября — Чарли Макдоннелл — британский видеоблогер, певец, музыкант и автор песен
 23 октября —  — новозеландский певец, актёр и телеведущий австралийского происхождения
 7 ноября —  — австралийский певец и автор песен
 26 ноября
 Рита Ора — британская певица, автор песен и актриса косоварского происхождения
  — британский рэпер и автор песен
 20 декабря — Джоджо — американская певица
 26 декабря — Энди Бирсак — американский певец и музыкант, вокалист группы Black Veil Brides
 28 декабря — Дэвид Арчулета — американский певец, музыкант и автор песен

Скончались

Январь 
 3 января —  (72) — американский пианист
 15 января — Зено Ванча (89) — румынский композитор, музыковед и музыкальный педагог
 18 января —  (23) — британская певица, участница дуэта Mel and Kim
 19 января —  (81) — британский пианист
 23 января —  (37) — американский музыкант и автор песен, сооснователь и гитарист группы Lynyrd Skynyrd

Февраль 
 1 февраля — Питер Расин Фрикер (69) — британский композитор и музыкальный педагог
 2 февраля — Мел Льюис (60) — американский джазовый барабанщик и бэндлидер
 6 февраля — Джимми Ван Хьюзен (77) — американский композитор
 8 февраля — Дел Шеннон (55) — американский певец, музыкант и автор песен
 14 февраля — Тони Холидей (38) — немецкий певец и автор песен
 24 февраля — Джонни Рей (63) — американский певец, пианист и автор песен
 26 февраля —  (53) — американский певец, вокалист группы The Coasters

Март 
 5 марта —  (47) — пакистанская закадровая исполнительница
 8 марта — Эркки Аалтонен (79) — финский композитор и скрипач
 11 марта —  (86) — шотландская оперная певица (сопрано)
 17 марта — Рик Греч (43) — британский мультиинструменталист, участник групп Family, Blind Faith и Traffic
 19 марта — Эндрю Вуд (24) — американский певец и музыкант, вокалист группы Mother Love Bone

Апрель 
 3 апреля — Сара Воан (66) — американская джазовая певица
 25 апреля — Декстер Гордон (67) — американский джазовый саксофонист

Май 
 1 мая —  (64) — итальянский и американский певец и актёр
 8 мая — Луиджи Ноно (66) — итальянский композитор и музыкальный педагог
 16 мая — Сэмми Дэвис (64) — американский эстрадный артист, киноактёр и певец

Июнь 
 4 июня —  (40) — американский певец и музыкант, вокалист групп Dead Boys и The Lords of the New Church
 6 июня — Джо Лосс (80) — британский музыкант, композитор и певец
 14 июня — Эрна Бергер (89) — немецкая оперная певица (сопрано)
 16 июня — Эва Тёрнер (98) — британская оперная певица (драматическое сопрано)
 21 июня — Джун Кристи (64) — американская джазовая певица
 22 июня —  (52) — британская оперная певица (лирическое сопрано)
 25 июня —  (77) — австралийский композитор и музыкальный критик

Июль 
 7 июля — Казуза (32) — бразильский рок-музыкант, певец и поэт
 15 июля —  (22) — американский хип-хоп-танцор
 16 июля —  (82) — британский пианист, дирижёр и композитор
 26 июля —  (37) — американский музыкант, клавишник группы Grateful Dead

Август 
 14 августа — Лафайет Лик (71) — американский блюзовый и джазовый пианист, органист, вокалист и композитор
 15 августа — Виктор Цой (28) — советский певец, музыкант и автор песен, лидер группы «Кино»
 17 августа — Перл Бэйли (72) — американская актриса и певица
 27 августа — Стиви Рэй Вон (35) — американский музыкант, певец, автор песен и продюсер, гитарист и фронтмен группы Double Trouble

Сентябрь 
 2 сентября —  (83) — венгерская пианистка
 6 сентября
 Том Фогерти (48) — американский музыкант, ритм-гитарист группы Creedence Clearwater Revival
 Александр Фридлендер (83) — советский дирижёр, композитор и музыкальный педагог
 13 сентября — Фил Наполеон, джазовый трубач, 89

Октябрь 
 3 октября — Элеанора Штебер — оперная певица (сопрано), 76
 4 октября — Рэй Стивенс, 35
 6 октября
 Ассер Фагерстрём, финский пианист и композитор, 78
 Дэнни Родригес, 22
 8 октября — Барри Вильсон — барабанщик группы Procol Harum, 43
 14 октября — Леонард Бернстайн — американский композитор, пианист и дирижёр, 72
 16 октября
 Арт Блэйки, джазовый барабанщик, 71
 Хорхе Болет, американский пианист и дирижёр, 75
 27 октября — Шавье Кугат, испано-американский руководитель джазового оркестра, 90
 31 октября — М. Л. Васантакумари, 62

Ноябрь 
 3 ноября — Мэри Марти, американская певица, 76
 10 ноября — Ронни Дайсон, 40

Декабрь 
 2 декабря — Аарон Копленд, американский композитор, пианист и дирижёр, 90
 7 декабря — Ди Кларк, певец, сердечный приступ, 52
 18 декабря — Поль Тортелье — французский виолончелист, композитор, 76

См. также

Примечания